De eenentwintigste etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een vlakke rit, en tevens de slotrit, die werd verreden op 15 september 2013 over een afstand van 109,6 km van Leganés naar de Madrid.

Rituitslag

Externe links
 De route van de 21e etappe op www.lavuelta.com

21
Sportevenement in Madrid